Palinuro és una ciutat de la Província de Salern, Campània (Itàlia)
 Palinur o Palinurus, en mitologia romana, va ser el timoner del vaixell de l'heroi troià Enees.
 Un palinur és un uns crustaci decàpode pleociemat del gènere Palinurus, dins la família dels palinúrids.
 Un palinur és un crustaci decàpode pleociemat de l'infraordre dels Palinura.